Um geodo pode ser:
 Geodo - em geologia, uma cavidade de tamanho variado que pode ser oca ou parcialmente preenchida e revestida de cristais ou outra espécie mineral;
 Em medicina, dilatação em uma via ou espaço do sistema linfático.

Na maioria das colecções os geodos ou geodinos estão no grupo do quartzo. Os geodos de ágata são a variedade mais popular de quartzo devido à sua beleza. Por este motivo os geodos de ágata não estão apenas presentes nas colecções,também são usados para decoração de casa ou utilizadas em joalheria. Por vezes as imitações de geodos de ágata são enganadoras,deve-se suspeitar as cores vivas e os vermelhos e azuis vivos principalmente.

Desambiguação